Gran Canal o Grand Canal puede hacer referencia a:

 Gran Canal de Venecia.
 Gran Canal de China.
 Gran Canal de Irlanda.
 Gran Canal de Versalles.